Namiętności (film 1996) − amerykański melodramat w reżyserii Jona Avneta
 Namiętności (film 1969) − szwedzki film psychologiczny w reżyserii Ingmara Bergmana
 Namiętności – włoska telenowela z 1986